Теодосий Рилски може да се отнася за:

 Теодосий I Рилски (1726 – 1805), игумен на Рилския манастир;
 Теодосий II Рилски, игумен на Рилския манастир в 1883 – 1884 г.